Американський штат Нью-Йорк поділяється на 62 округи.

Нью-Йорк